A ne vagy NE lehetséges jelentései:

Ne, település Genova megyében
Ne, a neon nemesgáz vegyjele
Ne, japán kana 
ne, a nepáli nyelv ISO 639-1-kódja
Niger ISO-kódja
.ne, Niger internetes legfelső szintű tartomány kódja
NE, Nebraska rövidítése, postai kódja
A nemzetközi egység rövidítése